Иоанн из Индагине (Индагине, Иоанн):
 Иоанн из Индагине (1415—1475) — германский богослов.
 Иоанн из Индагине (1467—1537) — германский астролог.